Subiaco – comune della città metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italia. Da esso prendono il nome anche:
Subiaco – città dell'Arkansas, Stati Uniti d'America
Subiaco – città dell'Australia Occidentale